Die ukrainische Freie-Pyramide-Meisterschaft 2015 war ein Billardturnier, das vom 11. bis 15. November 2015 im BK Weekend in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister der Ukraine in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards.

Ukrainischer Meister wurde nach 2012 zum zweiten Mal Artem Mojissejenko, der im Finale Bohdan Rybalko mit 7:3 besiegte. Den dritten Platz belegten Dmytro Ossypenko und Iwan Pasko. Titelverteidiger war Andrij Kljestow, der im Achtelfinale gegen Wolodymyr Perkun ausschied.

Bei den Damen setzte sich Titelverteidigerin Marija Pudowkina im Endspiel gegen Tetjana Tutschak mit 5:4 durch. Tetjana Melichowa und Oksana Krasko kamen auf Rang drei.

Herrenturnier

Modus 
Die 62 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

Gewinnerrunde 
32 Spieler (30 Sieger der Hauptrunde und 2 Spieler, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
28 Spieler (Verlierer der Hauptrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (14 Sieger der 1. Verliererrunde und 2 Verlierer der Hauptrunde gegen 16 Verlierer der Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Damenturnier

Modus 
Die 18 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
16 Spielerinnen (2 Siegerinnen der Hauptrunde und 14 Spielerinnen, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
4 Spielerinnen (2 Verliererinnen der Hauptrunde gegen 2 Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (2 Siegerinnen der 1. Verliererrunde und 6 Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 2. Verliererrunde gegen Verliererinnen der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2015
Billardveranstaltung 2015
Billardturnier in Kiew